Seydlitz (česky Zejdlic) je jméno pruského a polského šlechtického rodu. Může odkazovat na následující osoby:

 Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721–1773) – pruský generál kavalérie
 Walther von Seydlitz-Kurzbach (22. srpna 1888 Hamburk – 28. dubna 1976 Brémy) – jako generál u dělostřelectva byl zajat u Stalingradu a v zajetí se stal vůdcem protinacistické organizace Liga německých důstojníků („Bund deutscher Offiziere“), významným členem Národního výboru Svobodné Německo („Nationalkomitee Freies Deutschland“, NKFD)
 Józef Zeydlitz/Seydlitz (19. března 1755 – 1. dubna 1835) – důstojník polské armády

Jméno tohoto šlechtického rodu nesly i tři německé lodě:
 Seydlitz (1902) – poštovní parník rejdařství Norddeutscher Lloyd, který byl na začátku první světové války zásobovací lodí dálněvýchodní eskadry hraběte Maximiliana von Spee
 SMS Seydlitz – bitevní křižník o konstrukčním výtlaku 24 988 t, spuštěný na vodu v březnu 1912, který se během první světové války účastnil (mimo jiné) bitev u Doggerbanku a Jutska/Skagerraku
 Seydlitz (křižník) – nikdy nedokončený těžký křižník třídy Admiral Hipper, který měl být během druhé světové války přestavěn na letadlovou loď. Koncem války byl potopen, aby nepadl do rukou vítězů, ale později byl Sověty vyzdvižen. Předpokládá se, že byl v 50. letech sešrotován.

Externí odkazy 
 Familie v. Seydlitz & v. Seidlitz  (německy) – stránka příslušníků rodu von Seydlitz

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - loď